

Rusland
 Dinamostadion (Barnaoel); het voetbalstadion van de Russische club Dinamo Barnaoel;
 Dinamostadion (Brjansk); een voetbalstadion in Machatsjkala;
 Dinamostadion (Kostroma); een voetbalstadion in Kostroma;
 Dinamostadion (Machatsjkala); een voetbalstadion in Machatsjkala;
 Dinamostadion (Stavropol); een voetbalstadion in Stavropol;
 Dinamostadion (Oefa); een voetbalstadion in Oefa;
 Dinamostadion (Vladivostok); een voetbalstadion in Vladivostok;
 Dinamostadion (Moskou); het voetbalstadion van de Russische clubs CSKA Moskou en Dinamo Moskou.

Overig
 Dinamostadion (Boekarest); het voetbalstadion van de Roemeense club Dinamo Boekarest;
 Dinamostadion (Minsk); het voetbalstadion van de Wit-Russische club Dinamo Minsk;
 Boris Pajtsjadzestadion; het voetbalstadion van de Georgische club Dinamo Tbilisi dat tot 1995 het Dinamostadion heette;
 Selman Stërmasistadion; het stadion van o.a. het Albanese KF Tirana dat tot 1991 het Dinamostadion heette;